Black Sabbath:

Black Sabbath — название киноальманаха «Три лика страха» (1963) для проката в англоязычных странах.
Black Sabbath — британская хард-рок и хеви-метал-группа из Бирмингема.
Black Sabbath — дебютный студийный альбом группы, вышедший в 1970 году.
«Black Sabbath» — песня группы для альбома Black Sabbath, написанная участниками группы в 1969 году.
Black Sabbath Vol. 4 — четвёртый студийный альбом группы, вышедший в 1972 году.
Black Sabbath: The Dio Years — сборник группы Black Sabbath, вышедший в 2007 году.
Black Sabbath: The Vinyl Collection 1970–1978 — сборник виниловых изданий альбомов группы, вышедший в 2012 году.